San Martín de la Virgen de Moncayo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Martín de Moncayo, ort, Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 San Martín de la Virgen de Moncayo (kommun i Spanien), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar